José de Jesús Vera (Mérida, Estado Mérida, Venezuela, 5 de enero de 1971) es un entrenador y ojeador de fútbol.

Actualmente se desempeña como ojeador del FC Dallas de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Trayectoria como técnico

Merideños (Mérida)
Vera
Futbolistas de Venezuela
Futbolistas de la selección de fútbol de Venezuela en los años 1990
Futbolistas de la selección de fútbol de Venezuela en los años 2000
Futbolistas de Venezuela en la Copa América 1999
Entrenadores de fútbol de Venezuela
Entrenadores de la Asociación Civil Deportivo Lara
Futbolistas del Independiente Santa Fe
Futbolistas del Club Sport Marítimo de Venezuela
Entrenadores del Club Deportivo Mineros de Guayana